La Route nationale 185 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 185 en France
 Route nationale 185 en Italie

Voir aussi